Jean-Jacques Vuillermin (Né en 1936) a été l'impressario de Claude François. Il a également produit le film Palace d'Édouard Molinaro avec Daniel Auteuil.

Il distribua dans les salles de Cinéma en France, le film The Wiz avec Michael Jackson et Diana Ross.

Il a également fondé Hollywood Vidéo qui distribua la série érotique Electric Blue et King Vidéo, qui édita en VHS plusieurs films et documentaires dont "Cinema of Vengeance", "Death by Misadventure" et "Top Fighter" regroupé plus tard dans un coffret intitulé "Anthologie des arts martiaux".

Producteur français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)